Crell ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ludwig Crell (1703–1758), deutscher Jurist
 Christopher Crell-Spinowski (1622–1680), unitarischer Theologe und Prediger
 Heinrich Christian Crell (1700–1736), Pädagoge
 Johann Crell (1590–1633), Theologe und Pädagoge, siehe Johannes Crellius
 Johann Christian Crell (1690–1762), sächsischer Notar, Taxator und Auktionator
 Johann Friedrich Crell (1707–1747), Mediziner und Physiologe
 Lorenz von Crell (1744–1816), Chemiker, Mediziner und Oberbergrat in Göttingen 
 Ludwig Christian Crell (1671–1733), Philosoph und Philologe
 Nicolaus Crell (1550–1601), Politiker und sächsischer Kanzler, siehe Nikolaus Krell
 Paul Crell (1531–1579), lutherischer Theologe
 Samuel Crell (1660–1747), sozinianischer Theologe

Siehe auch:
 Crelle
 Krell
 Grell
 CREL